El término Epica puede significar:
 Incorrectamente escrito: Épica, género literario.
 Epica, banda de Metal sinfónico holandesa.
 Epica, el sexto álbum de estudio de la banda estadounidense Kamelot.
 Chevrolet/Holden Epica, modelo de automóvil de GM Daewoo, comercializado en Europa como 'Chevrolet Epica' y en Australia y Nueva Zelanda como 'Holden Epica'.
 EPICA, Proyecto Europeo de Muestreo de Hielo en Antártida.
 Épica, tipo de tarea de desarrollo en metodologías ágiles